Een overzicht van alle schepen in de Spliethoff Group per 1 januari 2023. Schepen die in het verleden voor Spliethoff hebben gevaren zijn niet in deze lijst verwerkt.

De Spliethoff Group bestaat uit:

 BigLift Shipping: zwarelading- en speciaal transport
 Bore: Finse RoRo-specialist
 Sevenstar: transport van jachten
 Spliethoff: containers, droge-, bulk- en projectlading
 Transfennica: Finse container- en RoRo-rederij
 Wijnne Barends: kustvaartrederij

Biglift

Bore

Sevenstar EMT

Spliethoff

Transfennica

Wijnne Barends 

Nederlandse rederij